Барје је насељено место града Лесковца у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 247 становника.

Овде се налази Споменик у Барју.

Демографија 
У насељу Барје живи 333 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 48,9 година (48,4 код мушкараца и 49,4 код жена). У насељу има 118 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,15.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Галерија

Види још 
 Барје (језеро)

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Лесковац
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији